Die Communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aube in der Region Grand Est. Sie wurde am 13. Dezember 2016 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ervy-le-Châtel.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Chaourçois und
 Communauté de communes du Val d’Armance.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Chaourcois et Val dArmance
Gegründet 2016